Opočno kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeentes:
 Opočno (okres Louny)
 Opočno (okres Rychnov nad Kněžnou)